Wiktor z Damaszku (zm. 161-180) – męczennik
 Wiktor I (zm. ok. 199) – papież
 Wiktor z Solthurn (zm. po 286) – męczennik z Legii Tebańskiej
 Wiktor z Agaunum (zm. ok. 287) – męczennik z Legii Tebańskiej
 Wiktor z Marsylii (zm. ok. 287-288 lub 290) – męczennik z Legii Tebańskiej
 Wiktor z Xanten (zm. ok. 303) – męczennik z Legii Tebańskiej
 Wiktor z Mediolanu, Afrykańczyk (zm. ok. 303) – męczennik
 Wiktor z Kapui (zm. 554) – biskup Kapui
 Wiktor z Rzymu – męczennik wczesnochrześcijański
 Wiktor – męczennik wczesnochrześcijański

Zobacz też: 
 Wiktor III – błogosławiony